

Sigle 
 Knowledge Transfer Office  – Ufficio per il trasferimento tecnologico

Televisione 
KTO – rete televisiva francese

Codici 
 KTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kato (Guyana)